JFK peut faire référence à :
 John Fitzgerald Kennedy,  des États-Unis ;
 JFK, film d'Oliver Stone sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ;
 John Forbes Kerry, secrétaire d'État américain et candidat à l'élection présidentielle en 2004 ;
 Jean-François Kahn, journaliste, cofondateur de L'Événement du jeudi, puis de Marianne ;
 Jean-François Kieffer, dessinateur français qui signe ainsi ses dessins ;
 Jesse F. Keeler, bassiste et DJ américain ;
 aéroport international John-F.-Kennedy de New York, aéroport américain, selon le code AITA des aéroports;
 J.F. Kennedy, une station du métro de Rennes, en France dont le code est JFK.

Code IATA des aéroports